Fenomeno delle voci elettroniche (o psicofonia o metafonia o transcomunicazione strumentale) – presunto fenomeno paranormale
Psicofonia – tecnica sull'emissione vocale ideata dalla cantante Marie-Louise Aucher
Terapia psicofonica – tecnica terapeutica per la cura di vari disturbi come balbuzie ed emicrania